Yamaha XTZ750 Super Tenere, rozpoczęto 1989 do 1996
 Yamaha XT 1200 Z Super Tenere, rozpoczęto od 2010